Anding ist der Familienname folgender Personen:

 Carola Anding (* 1960), deutsche Skilangläuferin
 Ernst Anding (1860–1945), deutscher Astronom
 Kerstin Anding (* 1956), deutsche Politikerin (PDS)
 Karlheinz Anding (* 1946), deutscher Verwaltungsbeamter und Staatssekretär

Anding ist der Name folgender Orte:

 Anding (Dingxi) (安定区), Stadtbezirk der Stadt Dingxi in der chinesischen Provinz Gansu
 Anding (Jingdong) (安定乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Jingdong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Anding (Daxing) (安定镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Daxing von Peking
 Anding (Pingjiang) (安定镇), Großgemeinde im Kreis Pingjiang in der chinesischen Provinz Hunan
 Anding (Taonan) (安定镇), Großgemeinde der Stadt Taonan in der chinesischen Provinz Jilin
 Anding (Zichang) (安定镇), Großgemeinde im Kreis Zichang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Anding (Tainan) (安定區), Stadtteil von Tainan in der Republik China

Siehe auch:

 Anding Branch